Pedro Lessa (ex-Monjolos) é um distrito localizado no município do Serro, no estado de Minas Gerais. Dista 24 quilômetros da cidade, pela BR-259.

É reconhecido pelas cachoeiras (entre elas, a Carioca e Moinho de Esteira), pelas pedras e pelos campos rupestres. Seu nome original - Monjolos - lembrava as antigas máquinas de triturar grãos, movidas por água. Em junho acontece a Festa de Santo Antônio, padroeiro da vila.

Dados
18º33’48’’ de latitude sul
43º31’37’’ de longitude Oeste
Altitude de 1.130 metros
População: 558 (urbana) e 786 (rural)

Distritos de Serro